Colère froide (film, 1960) est un film français réalisé par André Haguet et Jean-Paul Sassy, sorti en 1960.
 Colère froide (film, 1976) (Fighting Mad) est un film américain réalisé par Jonathan Demme, sorti en 1976.

 Colère froide (téléfilm, 1996) (Conundrum) est un téléfilm américain réalisé par Douglas Barr et diffusé pour la première fois en 1996.